Intonation kan syfta på:
Intonation (språk) – inom lingvistiken ett begrepp för hur tonhöjd och betoning används i tal
Intonation (musik) – att sätta en ton i rätt tonhöjd i förhållande till andra 
Intonation (gregoriansk sång) – de första orden, den första frasen gregoriansk sång som kantorn sjunger

Se även
Stämning (musik) – att stämma ett instrument för att kunna spela rent på det, det vill säga träffa exakt rätt tonhöjd